Cățelu se poate referi la:

 Râul Cățelu, curs de apă, afluent al râului Jaleș (Sohodol)
 Cățelu, Ilfov, sat în județul Ilfov, Muntenia, România
 Cățetu, Vâlcea, sat în județul Vâlcea, Oltenia, România

Vezi și 
 Cățeleni, sat în raionul Hîncești, Republica Moldova

Toponime românești